Mischke:
 Bartosz Mischke
 Jan Antoni Mischke vel Mische
 Maciej Mischke